Quasten bezeichnet:
 Quasten, mehrere Bündel von Fäden oder Schnüren

Quasten ist der Familienname folgender Personen:
 Gregor Quasten (1952–2004), deutscher Fußballspieler
 Johannes Quasten (1900–1987), deutscher römisch-katholischer Patrologe
 Paul Quasten (* 1985), niederländischer Fußballspieler